Выборы в Думу Астраханской области седьмого созыва прошли в Астраханской области 17—19 сентября одновременно с выборами в Государственную думу РФ, завершившись в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Выборы проходили согласно смешанной избирательной системе: избиралось 22 депутата по партийным спискам с установленным для них 5-процентным барьером и 22 депутата по одномандатным округам (где побеждает кандидат, набравший большинство голосов). Срок полномочий депутатов — 5 лет.

Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования — 724 813. Явка составила 42,50 %.

Ключевые даты 

 18 декабря 2018 года были приняты изменения в Устав Астраханской области, предусматривающие снижение количество депутатов Думы Астраханской области с 58 до 44. Система избрания депутатов осталась прежней: половина избирается по одномандатным избирательным округам, половина — по единому избирательному округу.
 18 января 2019 года Избирательная комиссия Астраханской области утвердила новую схему одномандатных избирательных округов.
 17 июня 2021 года депутаты Думы Астраханской области назначили выборы на 19 сентября 2021 года (единый день голосования).
 22 июня Избирательная комиссия Астраханской области утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
 С 23 июня по 23 июля — период выдвижения общеобластного списка кандидатов политической партией (ее региональным отделением), самовыдвижения по одномандатному избирательному округу.
 С 23 июня по 19 июля — период выдвижения кандидатов по одномандатному избирательному округу политической партией (ее региональным отделением).
 По 4 августа — период передачи в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов и общеобластных списков.
 До 17 сентября — агитационный период для политической партии (ее регионального отделения) и кандидатов.
 С 21 августа до 17 сентября — период предвыборной агитации в СМИ.
 С 14 по 19 сентября — период запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в СМИ.
 С 17 по 19 сентября — дни голосования.

Избирательные округа

Участники

Выборы по партийным спискам

Выборы по одномандатным округам

Результаты 

Распределение мандатов по пропорциональной системе проводилось методом Империали с той поправкой, что перед началом вычисления квот каждой партии, прошедшей 5-процентный барьер, выдавалось по одному месту.

Из 22 округов Умное Голосование поддержало кандидатов: в 2 — занявших первое место, в 11 — второе место, в 9 — третье.

Примечания 

Астраханская область
Дума Астраханской области (2021)
Астраханская область (2021)
2020-е годы в Астраханской области